red (matematika)
 red (računarstvo)
 red (taksonomija)
 Red (album Taylor Swift), četvrti studijski album američke pjevačice i glumice Taylor Swift objavljen 2012.